Anstreicher bezeichnet:

 den Beruf Maler und Lackierer
 Anstreicher (Spottname)

Siehe auch:
 Anstrich (Begriffsklärung)